André Rötheli, né le  à Hägendorf, est un joueur professionnel  suisse de hockey sur glace. Il a évolué au poste d’attaquant dans le championnat de Suisse de hockey sur glace et en équipe nationale.

Carrière de joueur 
André Rötheli termine sa carrière au CP Berne sur une défaite en finale contre le HC Davos en 2007. Auparavant il a joué pour le EV Zoug et le HC Lugano. 

Pendant sa carrière internationale, il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || HC Olten || LNB || 31 || 4 || 4 || 8 || 22 || 4 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 1988-1989 || HC Olten || LNA || 35 || 11 || 6 || 17 || 26 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1989-1990 || HC Olten || LNA || 33 || 16 || 12 || 28 || 24 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 1990-1991 || HC Olten || LNA || 36 || 18 || 10 || 28 || 48 || 9 || 13 || 4 || 17 || 20
|-
| 1991-1992 || HC Lugano || LNA || 35 || 15 || 17 || 32 || 30 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1992-1993 || HC Lugano || LNA || 35 || 4 || 8 || 12 || 36 || 9 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 1993-1994 || HC Lugano || LNA || 36 || 16 || 16 || 32 || 43 || 9 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 1994-1995 || HC Lugano || LNA || 36 || 16 || 19 || 35 || 45 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1995-1996 || EV Zoug || LNA || 36 || 13 || 19 || 32 || 24 || 8 || 2 || 6 || 8 || 28
|-
| 1996-1997 || EV Zoug || LNA || 45 || 12 || 25 || 37 || 40 || 10 || 3 || 3 || 6 || 0
|-
| 1997-1998 || EV Zoug   || LNA || 39 || 13 || 23 || 36 || 36 || 20 || 4 || 9 || 13 || 6
|-
| 1998-1999 || EV Zoug   || LNA || 45 || 12 || 28 || 40 || 24 || 11 || 6 || 7 || 13 || 38
|-
| 1999-2000 || EV Zoug   || LNA || 44 || 20 || 22 || 42 || 82 || 9 || 3 || 6 || 9 || 4
|-
| 2000-2001 || EV Zoug   || LNA || 40 || 25 || 32 || 57 || 58 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2001-2002 || HC Lugano || LNA || 41 || 9 || 17 || 26 || 91 || 13 || 4 || 6 || 10 || 12
|-
| 2002-2003 || HC Lugano || LNA || 34 || 6 || 4 || 10 || 16 || 15 || 6 || 6 || 12 || 2
|-
| 2003-2004 || CP Berne || LNA || 45 || 11 || 15 || 26 || 34 || 15 || 6 || 3 || 9 || 4
|-
| 2004-2005 || CP Berne || LNA || 43 || 7 || 20 || 27 || 42 || 11 || 2 || 2 || 4 || 18
|-
| 2005-2006 || CP Berne || LNA || 39 || 8 || 8 || 16 || 56 || 5 || 1 || 2 || 3 || 20
|-
| 2006-2007 || CP Berne || LNA || 35 || 7 || 6 || 13 || 48 || 17 || 0 || 0 || 0 || 8
|-

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse en 
 1998  avec le EV Zoug
 2003  avec le HC Lugano
 2004  avec le CP Berne

Notes et références 
 

Naissance en octobre 1970
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Olten
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Lugano
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Naissance dans le canton de Soleure
Sportif soleurois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002